Cladotheria é um grupo (legião) de mamíferos que inclui o ancestral de Dryolestida, Amphitheriida, Peramuridae e Zatheria (Theria vivos mais todos os seus ancestrais).

Filogenia 
Abaixo está um cladograma de Rowe (1988) e McKenna e Bell (1997) mostrando uma hipótese de relações entre mamíferos:

Leitura adicional 
 Zofia Kielan-Jaworowska, Richard L. Cifelli, and Zhe-Xi Luo, Mammals from the Age of Dinosaurs: Origins, Evolution, and Structure (New York: Columbia University Press, 2004), 14, 531.

Ligações externas 
 MESOZOIC MAMMALS; Stem zatherians, zatherians & Peramuridae, an internet directory
 Palaeos Vertebrates 430_500 Mammalia Spalacotheroidea & Cladotheria